Łysakowo est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Łysakowo, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Łysakowo, village du powiat de Ciechanów 
 Łysakowo, village du powiat de Sierpc